Food for Thought est le nom de :
 Food for Thought, une chanson de UB40 ;
 Food for Thought, une chanson de 10cc ;
Food for Thought, une chanson de Necro ;
 Food for Thought, un album de Young Rome ;
Food for Thought, un album de Pink Cream 69 ;
 Food for Thought, un album de Carlos Santana.

Homonymie de titre